Marcel Pons, né le  à Alger (Algérie française), est un footballeur français évoluant durant les années 1970.

Biographie

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance à Alger
Naissance en avril 1948
Footballeur français
Joueur de l'Amicale de Lucé
Joueur de l'AS Poissy